Ophiodes är ett släkte av ödlor som ingår i familjen Diploglossidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kopparödlor
Ophiodes